«Burn It Down» () — первый сингл американской рок-группы Linkin Park из их пятого студийного альбома Living Things, вышедший 16 апреля 2012 года.

Предыстория и релиз 
24 марта 2012 AllAccess Music Group объявила о том, что новый сингл Linkin Park будет называться «Burn It Down», и выйдет он 16 апреля 2012 года. Несмотря на то, что позже информация была удалена с сайта компании, 28 марта на официальных каналах группы на сайтах Viddy и YouTube появилась видеозапись, в которой Майк Шинода подтверждал дату выхода и название сингла. 4 апреля сингл был слит в Интернет в очень плохом качестве.

5 апреля на официальном сайте Linkin Park появилась подстраница, посетителям которой предлагалось собрать пазл. Получившаяся картинка была 1/16 частью общего изображения. Пазлы появлялись на сайте 8 дней подряд 2 раза в день. Те, кто собрал все 16 картинок, получили изображение обложки сингла. Сама обложка появилась на сайте 12 апреля полностью собранная, надпись под ней гласила: «UNLOCKED. COME BACK» ().

11 апреля Warner Music Germany сообщил, что сингл «Burn It Down» выйдет в 17:00 по московскому времени и будет доступен для скачивания на iTunes. 12 апреля на радио SONiC 102.9 был презентован 30-секундный отрывок сингла.

13 апреля на сайте burnitdown.linkinpark.com появилась игра, смысл которой состоял в том, чтобы чёрной фигурой поглощать другие фигуры, двигая курсор в сторону, противоположную движению фигуры. Во время игры звучат отрывки «Burn It Down».

16 апреля на официальном канале Linkin Park на YouTube состоялся пре-релиз сингла. Также песню «Burn It Down» можно прослушать на странице сингла на официальном сайте Linkin Park.

16 апреля в 17:00 по московскому времени состоялась премьера сингла «Burn It Down» на 4 американских радиостанциях: Modern Rock 98.7, Q103 Albany, LIVE 105, KROQ 106.7. В России премьера сингла состоялась также в 17:00 на радиостанции «Европа-Плюс Санкт-Петербург».

Видеоклип 
Съёмки видео на песню «Burn It Down», режиссёром которого стал Джо Хан, проходили с 27 по 29 марта.

Первый раз кадры из клипа появились в проморолике к плей-офф НБА 2012, вышедшем ещё до официального релиза клипа.

Премьера клипа состоялась 24 мая на американском MTV в 22:53 по московскому времени в рамках программы MTV First.

Концертные выступления 
Группа представила сингл 16 мая 2012 года в Third Encore Rehearsal Studios (Бербанк, Калифорния) на выступлении для тех, кто выиграл конкурс от радио KROQ. Также группа выступила с песней «Burn It Down» на церемонии Billboard Music Awards 2012.

Список композиций 
Digital Download iTunes

Чарты

Примечания

Ссылки 
 «Burn It Down» на официальном сайте Linkin Park
 

Синглы Linkin Park
Песни Linkin Park
Песни на английском языке
Песни, возглавлявшие хит-парад Mainstream Rock Tracks
Песни, спродюсированные Риком Рубином
Синглы, возглавлявшие хит-парад Польши
Синглы, возглавлявшие хит-парад Billboard Rock Songs
Синглы, возглавлявшие UK Rock Chart